udvarház, nemesi birtokközpont
Udvarház, egykori település Szlovákiában, Lónyabánya része